Fabril puede referirse a dos cosas:
Lo relativo a la fabricación.
Una denominación del Real Club Deportivo de La Coruña "B".